Домна Ивановна Варац (; род. 14 января 1909, п. Княжеводцы, Мостовский район) — Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
В 1948—1969 годах — телятница колхоза имени А. Мицкевича Мостовского района. Звание Героя присвоено за успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок сельскохозяйственной продукции.

Примечания